Переносимость телефонных номеров () — это возможность сохранить свой телефонный номер после смены поставщика услуг связи. Обычно говорят о переносимости номеров мобильных телефонов и используют аббревиатуру MNP ().

Общие сведения 
С распространением мобильной телефонии всё более актуальной становилась задача дать абоненту возможность сохранить свой телефонный номер даже после перехода к другому оператору. Предполагалось, что это укрепит конкуренцию.

Поэтому с конца 1990-х — начала 2000-х годов во многих странах, начиная с Великобритании и Нидерландов, вводится требование для операторов обеспечивать переносимость телефонных номеров по желанию абонентов.

Эти требования различаются в разных государствах. В некоторых странах (в том числе и в России) переносить номер можно только в пределах своего региона. Почти нигде (за исключением США и Канады) номер проводного телефона нельзя перенести на мобильный или наоборот. Процедура переноса номера может быть бесплатной по закону или требующей уплаты определённой комиссии, и занимать по времени от нескольких минут до нескольких дней.

Россия 
В апреле 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что даст Минкомсвязи поручение проработать вопрос о введении MNP.

В декабре 2012 соответствующие поправки в закон «О связи» были приняты в третьем чтении Госдумой и подписаны президентом.

В июле 2013 года было принято постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Правила оказания услуг подвижной связи», определяющее детали реализации права абонента на сохранение номера:
 закреплено право абонента сохранить свой номер в пределах региона;
 размер платы абонента за использование сохраненного номера не может превышать 100 рублей;
 новый оператор должен начать оказывать услуги связи абоненту-физлицу на 8-й, а абоненту-организации — на 29-й день с даты заключения договора. По желанию клиента, это может быть более поздний срок, но в пределах 6 месяцев.

В конце ноября 2013 года в постановление были внесены изменения, позволяющие сотовым операторам до 7 апреля 2014 года самостоятельно определять дату подключения перенесённого номера к своей сети. Также в ноябре 2013 года был принят закон, устанавливающий с 1 марта 2014 года ответственность операторов связи за затягивание процесса передачи абонентского номера новому оператору.

26 сентября 2013 года впервые был произведён тестовый перенос номера.

C 1 декабря 2013 года ЦНИИС определён оператором базы данных перенесённых абонентских номеров.

1 декабря 2013 года операторы «большой тройки» (МТС, билайн, МегаФон) открыли приём заявок на смену оператора, однако сроки переключения устанавливаются операторами на 9-15 января 2014 года.

21 августа 2014 года министр связи Николай Никифоров сообщил на заседании правительства, что количество перенесённых номеров превысило 500 тысяч.

23 июня 2022 года зафиксировано около 23 миллионов перенесённых номеров.

С 28 июня 2022 года база данных перенесенных абонентских номеров (БДПН) начала работать на отечественном программном обеспечении (ПО). 

Для определения принадлежности мобильных номеров РФ можно использовать интернет-сервисы:
 Научно-исследовательский институт радио (НИИ Радио) — официальный оператор базы перенесенных номеров (https://niir.ru/bdpn/bdpn-proverka-nomera/)	 
 Билайн (http://beeline.ru/customers/help/mobile/nomer-telefona-i-sim-karta/mnp-check/ )

Украина 
Украиной был проведён конкурс на поставку и внедрение оборудования MNP, в котором 25 января 2016 года победило предложение компании «Диалинк» на основе разработки литовской компании Mediafon. Другие участники конкурса остались недовольны результатами и подали иск в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

Услуга переноса номера официально запущена 1 мая 2019 года. По состоянию на 18 декабря услугой воспользовались более 36 тысяч человек.

Казахстан 
С 1 января 2016 года в Казахстане вступил в силу закон «Об информатизации». Теперь благодаря услуге Mobile Number Portability казахстанцы могут менять сотового оператора без потери своего номера. До этого момента операторы тестировали процесс. А ещё ранее вопрос широко обсуждался в прессе.

Между тем эксперты прогнозируют, что на развитых мобильных рынках, коим является Казахстан, база переноса номеров может быть очень скромной — около 1 % от всей абонентской базы.

По итогам первых двух месяцев 2016 года, около 30 тысяч абонентов решили сменить своих операторов.

Чтобы воспользоваться услугой переноса номера, абоненту необходимо обратиться с заявлением в офис желаемого сотового оператора. Услуга бесплатна, однако оставшиеся на балансе деньги переносу не подлежат — их необходимо потратить либо обратиться к «бывшему» оператору с просьбой возврата средств. При переносе номера выдается новая сим-карта, старая же блокируется.

Узбекистан 
Постановлением Президента Узбекистана от 14 мая 2018 г. «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции» до конца 2018 года предусмотрено разработать и утвердить порядок сохранения телефонного номера абонента мобильной сети при переходе к другому мобильному оператору.

Решения 
Задача коммутации вызовов в условиях переносимых номеров решается разными способами.
 Все звонки могут направляться в единый центр с общей базой данных по всем телефонным номерам, для автоматического перенаправления вызова в требуемую сеть оператора связи.
 Звонки могут направляться по «стандартному» маршруту в сеть оператора, изначально обслуживающего номер абонента. Принимающий оператор либо принимает вызов, либо сообщает, что номер был перенесён, и тогда делается запрос в центральную базу данных.
 Звонки могут направляться по стандартному маршруту. Принимающий оператор проверяет принадлежность номера, и если номер перенесён, то сообщает новый маршрут до него. В этом случае вообще не требуется централизованная база данных.
Основному номеру абонента назначается дополнительный технический маршрутный номер, на основании которого определяется, в сети какого оператора связи обслуживается абонентский номер в данный момент. Информация о перенесенных и маршрутных номерах может храниться в центральной базе данных, а также в локальной базе данных каждого оператора связи для внутренних нужд.

Примечания

Ссылки 
 MNP: Как все устроено

Телефонная связь